Олег Рябоконь:
 Рябоконь, Олег Васильевич (род. 1973) — политик, правозащитник.
 Рябоконь, Олег Всеволодович (род. 1939) — советский и российский режиссёр, сценарист.